Trasse steht für:

 Trasse (Verkehrsweg), Verlauf eines Verkehrswegs oder einer Versorgungsleitung
 Fahrplantrasse, Belegung eines Streckenabschnitts durch einen Zug
 Trasse Schweiz AG zur Trassenvergabe im Schweizer Normalspurnetz ehemals zuständige Stelle, siehe Fahrplanung #Schweiz
 Die Trasse, ein Eigenname für die Oberleitungsbuslinie auf der Krim, siehe Krymskyj trolejbus

Siehe auch:
 Trassenband
 Ökologisches Trassenmanagement